Junco merino puede referirse a:

 el nombre común de la planta Cyperus longus;
 el nombre común de la planta Juncus effusus; o
 el nombre común de la planta '''''Juncus maritimus.